Кратер Тернер () — небольшой ударный кратер в экваториальной области видимой стороны Луны. Название присвоено в честь английского астронома и сейсмолога Герберта Тернера (1861—1930) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера Тернер являются кратер Гамбар на северо-западе; кратер Земмеринг на востоке-северо-востоке; кратер Лаланд на юго-востоке и кратер Фра Мауро на юго-западе. На западе-северо-западе от кратера расположено Море Островов; на северо-западе горы Карпаты; на севере Залив Зноя; на востоке Залив Центральный; на юге Море Облаков; на юго-западе Море Познанное. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 11,2 км, глубина 2630 м.

Кратер имеет циркулярную чашеобразную форму и практически не разрушен. Вал с четко очерченной острой кромкой и гладким внутренним склоном с высоким альбедо. Высота вала над окружающей местностью достигает 410 м, объем кратера составляет приблизительно 50 км³. На западе к кратеру Тернер примыкают остатки кратера равного ему по диаметру.

Кратер Тернер включен в список кратеров с темными радиальными полосами на внутреннем склоне Ассоциации лунной и планетарной астрономии (ALPO) и относится к числу кратеров, в которых зарегистрированы температурные аномалии во время затмений. Объясняется это тем, что подобные кратеры имеют небольшой возраст и скалы не успели покрыться реголитом, оказывающим термоизолирующее действие.

Сателлитные кратеры 

 Сателлитный кратер Тернер F относится к числу кратеров, в которых зарегистрированы температурные аномалии во время затмений.

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 Снимки кратера с борта Аполлона-16.
 Кратер Тернер на карте LAC-76.
 Селенологическая карта окрестностей кратера.
 Кратер Тернер на карте LM-76.
 Кратер Тернер на карте AIC76B.
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны